David Mutua : athlète kényan,
 Joseph Mutua : athlète kényan,
 Kasiva Mutua : percussionniste kényanne.